Derek Cormier (né le  à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

En 1999 il s'est marié à Rhonda Cormier qui est originaire de Dieppe, Nouveau-Brunswick. Il a 3 enfants : Ellie, Cole et Cooper.

Carrière

Statistiques 

|1993-1994 || Université du Nouveau-Brunswick || SUA || 26 || 29 || 17 || 46 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 || Université du Nouveau-Brunswick || SUA || 26 || 22 || 19 || 41 || 22 || - || - || - || - || -
|-
|1995-1996 || Team Canada || International || 53 || 14 || 25 || 39 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|1996-1997 || ESV Kaufbeuren || DEL || 47 || 29 || 19 || 48 || 79 || 6 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
|1997-1998 || ESV Kaufbeuren || DEL || 15 || 3 || 3 || 6 || 31 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || EC Villacher SV || ÖEL || 23 || 12 || 17 || 29 || 49 || - || - || - || - || -
|-
|1997-1998 || HC Fassa || Série A || 7 || 3 || 3 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || Starbulls Rosenheim || DEL || 51 || 29 || 34 || 63 || 40 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Starbulls Rosenheim || DEL || 54 || 16 || 26 || 42 || 32 || 11 || 5 || 12 || 17 || 29
|-
|2000-2001 || Eisbären Berlin || DEL || 60 || 15 || 23 || 28 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Revierlöwen Oberhausen || DEL || 59 || 24 || 24 || 48 || 61 || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || Falcons de Fresno || WCHL || 7 || 5 || 7 || 12 || 6 || 15 || 5 || 10 || 15 || 20
|-
|2002-2003 || HC Sierre || LNB || 36 || 27 || 24 || 51 || 92 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || HC Sierre || LNB || 36 || 24 || 23 || 47 || 28 || 15 || 10 || 11 || 21 || 4
|-
|2004-2005 || HC Sierre || LNB || 44 || 28 || 44 || 72 || 16 || 14 || 6 || 11 || 17 || 16
|-
|2005-2006 || HC Sierre || LNB || 42 || 39 || 60 || 99 || 20 || 17 || 16 || 14 || 30 || 10
|-
|rowspan="3"|2006-2007 || HC Sierre || LNB || 45 || 38 || 60 || 98 || 30 || 5 || 2 || 4 || 6 || 40
|-
| HC Viège || LNB || - || - || - || - || - || 6 || 2 || 6 || 8 || 10
|-
| HC Fribourg-Gottéron || LNA || - || - || - || – || – || 4 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || HC Sierre || LNB || 29 || 23 || 33 || 56 || 14 || - || - || - || – || –
|-
| Kloten Flyers || LNA || 3 || 2 || 2 || 4 || 2 || 4 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
|2008-2009 || HC Sierre || LNB || 47 || 30 || 51 || 81 || 20 || 6 || 4 || 3 || 7 || 6
|-
|2009-2010 || HC Sierre || LNB || 46 || 26 || 55 || 81 || 22 || 11 || 7 || 9 || 16 || 10
|-
|2010-2011 || HC Sierre || LNB || 44 || 29 || 56 || 85 || 50 || 4 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
|2011-2012 || HC Sierre || LNB || 41 || 13 || 37 || 50 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2012-2013 || HC Sierre || LNB || 30 || 7 || 16 || 23 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| HC Olten || LNB || 15 || 10 || 7 || 17 || 10 || 17 || 14 || 11 || 25 || 6
|-
| 2013-2014 || Acadiens de Memramcook ||  || 8 || 2 || 10 || 12 || 6 || 7 || 3 || 6 || 9 || 2
|-
| 2014-2015 || Hawks d'Elsipogtog || NESHL || 7 || 5 || 16 || 21 || 0 || 12 || 10 || 11 || 21 || 2

Distinctions 
Top scorer LNB playoffs 2003-2004
Top scorer LNB 2006-2007
Top scorer LNB 2010-2011

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1973
Naissance à Moncton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du HC Fassa
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Revierlöwen Oberhausen
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Olten
Attaquant de hockey sur glace